Рахманзаде () — азербайджанская фамилия.

Известные носители:

 Рахманзаде, Марал Юсиф кызы (1916-2008) — азербайджанский график, народный художник Азербайджана.
 Рахманзаде, Фазиль Шамиль оглы (род. 1942) — азербайджанский публицист и театровед.